Almirón ist der Familienname folgender Personen:

 César Almirón (* 2001), paraguayischer Leichtathlet
 Fidel Almirón Quispesivana (* 1979), peruanischer Linguist, Dichter und Schriftsteller, der auf Cusco-Quechua schreibt
 Jorge Almirón (* 1971), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Miguel Almirón (* 1994), paraguayischer Fußballspieler
 Oscar Almirón (* 1927), argentinischer Ruderer